Эванс () — английская фамилия, происходящая от валлийского имени  и широко распространённая в Уэльсе.

По данным 2014 года, фамилия Эванс занимала 655-е место по распространённости в мире: её носили 832 105 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Известные носители:

А 
 Эванс, Аджа (род. 1988) — американская бобслеистка. Бронзовая призёрка Олимпийских игр 2014 года.
 
 
 Эванс, Андреа (род. 1957) — американская актриса.
 Эванс, Артур (1851—1941) — британский археолог, открыватель Минойской цивилизации.

Б 
 
 
 Эванс, Брэд (род. 1985) — американский футболист, полузащитник.

В 
 Эванс, Вайолет Мэри Фёрт (более известна как Дио́н Фо́рчун; 1890—1946) — английская писательница и оккультист.
 Эванс, Винс (род. 1955) — игрок в американский футбол.

Г 
 Эванс, Гай (род. 1947) — английский ударник, перкуссионист и композитор.
 Эванс, Гарет (род. 1980) — британский кинорежиссёр и сценарист.
 Эванс, Гвинвор (1912—2005) — валлийский политик, первый представитель валлийской националистической партии Plaid Cymru в парламенте Великобритании.
 Эванс, Гил (Иан Эрнест Гилмор Грин; 1912—1988) — канадский и американский джаз-музыкант (пианист), композитор и руководитель джаз-оркестра.
 Эванс, Глэдис Клер (более известна как Глэдис Джордж; 1904—1954) — американская актриса.
 Эванс, Говард (1919—2002) — американский энтомолог, академик.
 Эванс, Гуинн (1880—1965) — американский ватерполист и пловец, дважды бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

Д 
 Эванс, Даниэль (род. 1990) — британский теннисист.
 Эванс, Дарринтон (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 
 
 Эванс, Джанет (род. 1971) — американская пловчиха.
 Эванс, Джейк (род. 1996) — канадский хоккеист.
 Эванс, Джеймс — канадский миссионер и лингвист, создатель канадского слогового письма для аборигенов.
 Эванс, Джереми (род. 1987) — американский баскетболист.
 Эванс, Джерри — американская кёрлингистка.
 Эванс, Джеффри (род. 1948) — британский судовой брокер и олдермен Лондона.
 Эванс, Джоан (1893—1977) — британский историк искусства.
 
 
 Эванс, Джуди (род. 1964) — американская актриса мыльных опер.
 Эванс, Дональд (род. 1946) — американский политик и государственный деятель, 34-й министр торговли США.
 Эванс, Дула (1875—1951) — американская художница.
 Эванс, Дуэйн (род. 1958) — американский легкоатлет, спринтер.

И 
 Эванс, Ивор Уильям (1887—1960) — один из авторов государственного флага Австралии.
 Эванс, Индиана Роуз (род. 1990) — австралийская актриса и певица.

К 
 Эванс, Кери (род. 1963) — новозеландский футболист, защитник.
 Эванс, Корри (род. 1990) — североирландский футболист, брат Джонни Эванса.
 Эванс, Крис (род. 1981) — американский актёр.
  (род. 1966) — английский телеведущий, бизнесмен и продюсер.
 Эванс, Кэдел (род. 1977) — австралийский профессиональный велогонщик, чемпион мира 2009 года и победитель Тур де Франс 2011 года.

Л 
 Эванс, Ларри (род. 1932) — американский шахматист; гроссмейстер (1957).
 
 Эванс, Линда (род. 1942) — американская актриса, лауреат премии «Золотой глобус».
 Эванс, Линдон (род. 1945) — британский учёный, руководитель проекта «Большой адронный коллайдер».
 Эванс, Ллевеллин (1876—1951) — валлийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Эванс, Люк (род. 1979) — английский актёр.

М 
 Эванс, Майк (род. 1959} — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 
 Эванс, Мартин (род. 1941) — английский учёный.
 Эванс, Матильда Джейн (1827—1886) — австралийская писательница.
 Эванс, Мелвин (1917—1984) — губернатор Американских Виргинских островов.
 Эванс, Митч (род. 1994) — новозеландский автогонщик.
 Эванс, Морис (1901—1989) — английский актёр театра, кино и телевидения.
 Эванс, Мэдж (1909—1981) — американская актриса.
 Эванс, Мэл (1935—1976) — дорожный менеджер, помощник и друг участников британской рок-группы «The Beatles».
 Эванс, Мэри Бет (род. 1961) — американская актриса мыльных опер.
 Эванс, Мэри Энн (более известна под псевдонимом Джордж Элиот; 1819—1880) — английская писательница.
 Эванс, Мэттью Даррен (более известен как Мэтт Ра́йан; род. 1981) — валлийский актёр.
 Эванс, Мюриэль (1910—2000) — американская киноактриса.

Н 
 Эванс, Найджел (род. 1957) — британский политик, заместитель спикера палаты общин с 2010 года.
 Эванс, Натали (род. 1975) — британский политик.
 Эванс, Натан (1824—1868) — американский военный, капитан 2-го кавалерийского полка армии США, а также бригадный генерал армии Конфедерации в годы американской гражданской войны.
 Эванс, Ник (род. 1947) — британский тромбонист.

О 
 Эванс, Оливер (1755—1819) — американский инженер-конструктор.

П 
 Эванс, Питер (1961) — австралийский пловец.

Р 
 Эванс, Райли (1986—2019; наст. имя Бриттни Эллебрахт) — американская порноактриса и модель.
 Эванс, Ральф (род. 1953) — британский боксёр.
 Эванс, Рашан (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Эванс, Реджи (род. 1980) — американский профессиональный баскетболист.
 Эванс, Риан (род. 1985) — английская профессиональная снукеристка.
 
 Эванс, Роберт (Шапира, 1930—2019) — американский кинопродюсер, который заведовал кинопроизводством студии Paramount Pictures.
 Эванс, Род (род. 1945) — британский рок-вокалист, один из основателей «Deep Purple».
 Эванс, Рой (род. 1948) — английский футболист и тренер, выступал на позиции защитника.
 Эванс, Роналд Эллвин (1933—1990) — астронавт США, один из 24 человек, летавших к Луне.
 Эванс, Рональд Марк (род. 1949) — американский учёный.
 Эванс, Руперт (род. 1976) — британский актёр.
 Эванс, Рэй (1939—1974) — австралийский хоккеист на траве, двукратный призёр Олимпийских игр.

С 
 Эванс, Сара (род. 1971) — американская кантри певица и композитор.
 Эванс, Серена (род. 1964) — британская актриса.
 
 Эванс, Софи (род. 1976) — венгерская порноактриса.
 Эванс, Стив (род. 1976) — южноафриканский хоккеист на траве.

Т 
 Эванс, Таня (род. 1967) — британская артистка, певица, музыкант.
 Эванс, Тайрик (род. 1989) — американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс».
 Эванс, Тимоти (1924—1950) — британский гражданин, невинно казнённый по обвинению в убийстве своей жены и маленькой дочери в своём доме в Лондоне.
 Эванс, Тиффани (род. 1992) — американская актриса и певица.

У 
 
 Эванс, Уокер (1903—1975) — американский фотограф.

Ф 
 Эванс, Фома Яковлевич (1785—1849) — педагог, преподаватель английского языка и словесности в Московском университете.
 Эванс, Фредди (род. 1991) — британский боксёр-любитель, выступающий на международной арене под флагом Уэльса, чемпион Европы 2011 года.
 Эванс, Фредерик Генри (1853—1943) — английский фотограф.
 Эванс, Фэйт (род. 1973) — американская певица, актриса и продюсер.

Х 
 Эванс, Хершел (1909—1939) — американский джазовый тенор-саксофонист, получивший известность в первом составе оркестра Каунта Бэйси.

Ч 
 Эванс, Чед (род. 1988) — валлийский футболист, нападающий.
 Эванс, Чейси (род. 1986) — сценический псевдоним американской порноактрисы.

Ш 
 Эванс, Шан (род. 1971) — британская певица, солистка группы Kosheen.

Э 
 
 Эванс, Эдгар (1876—1912) — полярный исследователь, спутник Роберта Скотта в походе к Южному полюсу.
 Эванс, Эдит (1888—1976) — британская актриса, трёхкратная номинантка на премию «Оскар».
 Эванс, Эдмунд (1826—1905) — известный английский гравёр и печатник викторианской эпохи.
 Эванс, Элизабет (более известна под псевдонимом Бобби Старр; род. 1983) — американская порноактриса.
 Эванс, Элис (род. 1971) — американско-английская актриса.
 Эванс, Эллис Хамфри (1887—1917) — валлийский поэт.
 Эванс, Элфин (род. 1988) — валлийский раллийный гонщик.
 Эванс, Эндрю (род. 1991) — американский легкоатлет, метатель диска.

Составные фамилии 
 Де Ласи Эванс, Джордж (1787—1870) — английский генерал и политический деятель.
 Льюис-Эванс, Стюарт (1930—1958) — британский автогонщик, пилот Формулы-1 и 24 часов Ле-Мана.
 Уорик-Эванс, Чарльз — британский виолончелист.
 Уотт-Эванс, Лоуренс (род. 1954) — американский писатель жанра фантастики и фэнтези.
 Эванс-Притчард, Эдвард Эван (1902—1973) — британский антрополог.

Топоним 
 Эванс — озеро в Канаде.
 Эванс — округ в Джорджии (США).
 Эванс — гора в Колорадо (США).
 Эванс-Шол — газовое месторождение в Австралии.
 Эванс — скалистый мыс в Антарктиде.
  — невключённая территория в округе Логан, штат Иллинойс, США.

Прочее 
 Почему не Эванс? — роман (1934) Агаты Кристи.

См. также 
 Петунья Дурсль (Эванс) — персонаж серии романов о Гарри Поттере.

Примечания